

Définition 
Le mot ais possède plusieurs définitions :
 ais est un mot ancien qui désigne une planche de bois (d'où l'expression renfermé entre quatre ais signifiant être dans une bière) ;
 en boucherie, l'ais est un établi ou une table pour couper ou dépecer la viande ;
 en imprimerie, l'ais est la planche de bois sur laquelle on place les feuilles de papier à mesure qu'on les trempe, ou sur laquelle on dépose les formes pour préparer la distribution des caractères dans les casses ;
 en menuiserie, tringles en bois de bateau qu'on emploie pour les cloisons à claire voie ;
 en reliure, les ais sont les planchettes de bois utilisées par le relieur et peuvent aussi désigner les plats d'un in-folio ;
 en métallurgie, l'ais était un outil du fondeur en sable ;
 au jeu de paume, le coup d'ais est celui que la balle donne de volée dans un ais maçonné dans le mur du côté du service ;
 les Ais étaient un peuple amérindien vivant le long de la côte Atlantique de la Floride qui a totalement disparu au .

Sigle 
AIS fait notamment référence à :
 Académie internationale des sciences, Akademio Internacia de la Sciencoj ou Akademio Internacia de la Sciencoj San Marino, une structure universitaire de Saint-Marin ;
 Adaptation et intégration scolaire, une structure de l'Éducation nationale française qui accueillait des enfants en grande difficulté scolaire ou en situation de handicap ;
 AIS Telecom (pour Advance Info Service), le plus grand opérateur de téléphonie mobile GSM de Thaïlande ;
 Anti-inflammatoires stéroïdiens, une classe pharmaceutique, voir corticoïdes ;
 Armée islamique du salut, en Algérie ;
  ;
 Association des inspecteurs des sites, l'association des gestionnaires des sites protégés au titre de l'environnement (ministère de l'Écologie).
 Association for Information Systems ;
 Association internationale de sociologie ;
 Associazione Italiana di Sociologia (en français, Association italienne de sociologie) ;
 Atlas linguistique et ethnographique de l'Italie et de la Suisse méridionale ;
 Australian Institute of Sport, le programme d'excellence sportive en Australie ;
 Autisme Info Service, service de plateforme d'écoute ;
 Automatic Identification System, un système radio maritime de positionnement et d'identification des navires, des stations à terre, de bouées réelles et virtuelles de séparation du trafic maritime et des avions de secours en mission de recherche et sauvetage ;
  ;